Augustinerkloster Wien steht für:
 Augustinerkloster in der Wiener Hofburg (Wien 1.), 1327–1836 und seit 1951, bei der Augustinerkirche (ehemalige kaiserliche Hofpfarrkirche)
 Augustinerkloster auf der Landstraße (Wien 3.), 1695–1812, ehem. Generalkonvent und Provinzialat, 1912 abgerissen